Michael Hansen (1971), Deens voetballer
 Michael Hansen (1964), Deens voetballer
 Michael Hansen (1955), Noors voetballer
 Michael Hansen (handballer), Deens handballer
 Michael Hansen (zeiler), Deens zeiler
 Michael Hansen (atleet), Deens atleet
 Michael Hansen (zanger), (Oost-)Duits zanger